Schmiedeberg ist

ein Ortsname:
 Schmiedeberg (Dippoldiswalde), Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Schmiedeberg (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Kovářská, (deutsch: Schmiedeberg), Gemeinde im böhmischen Erzgebirge, Tschechien  
 Kowary (deutsch: Schmiedeberg), Stadt im Riesengebirge, Polen 
 Bad Schmiedeberg, Stadt in Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, bis 1925 Schmiedeberg

eine geografische Bezeichnung:
 Schmiedeberg (Rerik), Hügel und Rest eines Burgwalls in Rerik in Mecklenburg-Vorpommern
 Schmiedeberg (Wernigerode), Berg bei Wernigerode im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt

ein Familienname:
 Ferdinand Ernst von Schmiedeberg (1778–1824), preußischer Generalmajor
 Hans-Otto Schmiedeberg (* 1959), deutscher Politiker
 Oswald Schmiedeberg (1838–1921), deutscher Pharmakologe baltischer Herkunft
 Viktor von Schmiedeberg (1889–1969), deutscher Jurist in der Finanzverwaltung, Ministerialbeamter
 Wilhelm Schmiedeberg (1815–um 1865), Jurist und Zeichner in Königsberg in Preußen

Siehe auch:
 Schmiedberg
 Schmiedsberg
 Niederschmiedeberg, Mittelschmiedeberg, Oberschmiedeberg
 Naunyn-Schmiedebergs Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, ursprünglich Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, heute Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology
 Schmiedeberg-Plakette, Ehrung der Deutschen Gesellschaft für experimentelle und klinische Pharmakologie (DGPT) 
 Schmideberg